Il singolare del torneo di tennis Hong Kong Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tommy Ho che ha battuto in finale Greg Rusedski 4-6, 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Christian Saceanu (primo turno)
 Richard Matuszewski (primo turno)
 Greg Rusedski (finale)
 Tommy Ho (Campione)

 Nicklas Utgren (secondo turno)
 Dirk Dier (secondo turno)
 Daniel Marco (primo turno)
 Roger Smith (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Challenger 1992